Агнеш Сатмари (; родилась 28 июня 1987 года в Георгени, Румыния) — румынская теннисистка.
 Победительница 16 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Агнеш в теннисе с семи лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (28)

Победы (14)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Румынии